48-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 25-26 февраля 2017 года на стадионе «Олимпийский овал Калгари» в Калгари, Канада. Каток в Калгари принял чемпионат в 5-й раз. Действующие чемпионы мира Павел Кулижников и Бриттани Боу пропустили соревнования из-за травм. В первый день соревнований было установлено 59 личных и 20 национальных рекордов. Во второй день соревнований было установлено ещё 38 личных и 5 национальных рекордов, а также два мировых рекорда.

Рекорды катка

Рекорды чемпионатов мира

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины

Итоговая классификация

Мужчины 

 DQ — дисквалификация
 WDR — снялся с соревнований

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт..
 Расписание и результаты на сайте ИСУ.

2017 год в конькобежном спорте
2017
Февраль 2017 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде